Melay ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Melay (Haute-Marne), Gemeinde im Département Haute-Marne
Melay (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire, heute Teil der Gemeinde Chemillé-en-Anjou
Melay (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Melay, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute Teil der Gemeinde Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire